Adão steht für:
 die portugiesische Variante von Adam, siehe Adam (Name)

Adão ist der Vorname oder Rufname folgender Personen:
 Adão Antonio Craveiro (* 1942), portugiesischer Fußballspieler
 Adão da Silva (* 1957), portugiesischer Fußballspieler
 Adão Euripedes Pereira da Silva (* 1977), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Manuel Pereira Pinto (Adão; * 1960), portugiesischer Fußballspieler

Adão ist der Familienname folgender Personen:
 Cláudio Adalberto Adão (* 1955), brasilianischer Fußballspieler
 Joaquim Adão (* 1992), portugiesischer Fußballspieler
 Welington Adão Gomes (* 1988), brasilianischer Fußballspieler 

Adão ist der Name folgender Orte:
 Adão (Guarda), Ort und ehemalige Gemeinde in Portugal